Кубок Англии 1909/1910 () — 39-й розыгрыш старейшего кубкового футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал «Ньюкасл Юнайтед», в переигровке финального матча победивший «Барнсли» со счётом 2:0.

Календарь

Первый раунд  
В первом раунде сыграли 39 из 40 клубов Футбольной лиги (Первый и Второй дивизионы) и 12 клубов, прошедших квалификационные раунды. Также в первый раунд были приглашены 13 клубов, не входящих в Футбольную лигу:

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

Полуфиналы 

Переигровка

Финал 

Финал прошёл 23 апреля 1910 года на стадионе «Кристал Пэлас» в Лондоне. В нём встретились «Ньюкасл Юнайтед» и «Барнсли». Матч завершился вничью со счётом 1:1. Была назначена переигровка финала; она прошла 28 апреля на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. На этот раз победу одержал «Ньюкасл Юнайтед».

Матч

Переигровка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1909
Футбол в Англии в сезоне 1909/1910
Футбол в Европе в 1909 году
Футбол в Европе в 1910 году